Calvados – napój alkoholowy
 Calvados – departament we Francji